Села:
 Кохівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Кохівка — Одеська область, Подільський район